Il Mistrovství republiky 1952 vide la vittoria finale dello 

Capocannoniere del torneo fu Miroslav Wiecek del  con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Sparta ČKD Sokolovo Campione di Cecoslovacchia 1952.
 Armaturka Ústí nad Labem e MEZ Židenice retrocesse.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1952
Campionato cecoslovacco di calcio